

Persone 
 Aleksej Charlamov – pittore russo che ha lavorato principalmente a Parigi
 Valerij Charlamov – hockeista sovietico su ghiaccio
 Vasilij Akimovič Charlamov – politico russo

Altro 
 Charlamov Cup – trofeo assegnato dal 2009 dalla Molodežnaja Chokkejnaja Liga